Made steht für:
 Made, Insektenlarven
 Made (Film), US-amerikanische Kriminalkomödie von Jon Favreau (2001) 
 Made (Noord-Brabant), Ortsteil der niederländischen Gemeinde Drimmelen
 MTV Made, Fernsehsendung
 Madenschraube (Weiterleitung)

Made ist der Familienname folgender Personen:
 Peter Made (1775–1853), deutscher Politiker

Siehe auch:
 Mad
 Made in